Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2007 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Roger Federer (Prvak)
  Rafael Nadal (četrti krog)
  Novak Đoković (finale)
  Nikolaj Davidenko (polfinale)
  Andy Roddick (četrtfinale)
  James Blake (četrti krog)
  Fernando González (prvi krog)
  Tommy Robredo (tretji krog)
  Tomáš Berdych (četrti krog)
  Tommy Haas (četrtfinale)
  Mihail Južni (drugi krog)
  Ivan Ljubičić (tretji krog)
  Richard Gasquet (drugi krog)
  Guillermo Cañas (drugi krog)
  David Ferrer (polfinale)
  Lleyton Hewitt ''(drugi krog)

 Carlos Moyà (četrtfinale) 
 Marcos Baghdatis (prvi krog) 
 Andy Murray (tretji krog) 
 Juan Ignacio Chela (četrtfinale) 
 Juan Carlos Ferrero (prvi krog) 
 Paul-Henri Mathieu (prvi krog) 
 Juan Mónaco (četrti krog) 
 David Nalbandian (tretji krog) 
 Marat Safin (drugi krog) 
 Jarkko Nieminen (prvi krog) 
 Dimitrij Tursunov (prvi krog) 
 Nicolás Almagro (tretji krog) 
 Filippo Volandri (prvi krog) 
 Potito Starace (prvi krog)  
 Jürgen Melzer (drugi krog)
 Ivo Karlović (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2007